Howard Morrison (entertainer) (1935-2009), Nieuw-Zeelands entertainer
Howard Morrison (rechter) (1949-), Brits advocaat en rechter van het Joegoslavië-tribunaal